Henderson är namnet på en skotsk klan och ett vanligt efternamn i anglosaxiska länder.

Personer med efternamnet Henderson
 Arthur Henderson
 Benson Henderson
 Biff Henderson
 Bruce Henderson

 Caroline Henderson
 Charles Henderson
 Charles B. Henderson
 Chris Henderson
 Chris Henderson (musiker)
 Conor Henderson
 Craig Henderson

 Dan Henderson
 Danielle Henderson
 David B. Henderson
 Dean Henderson

 Ebenezer Henderson
 Ella Henderson
 Fergus Henderson
 Fletcher Henderson

 George Henderson

 J.W. Henderson
 James Pinckney Henderson
 Jeff Henderson
 Joe Henderson
 John Henderson
 John B. Henderson
 Jordan Henderson
 Josh Henderson

 Kevin Henderson

 Lawrence Joseph Henderson
 Lofton R. Henderson
 Logan Henderson

 Martin Henderson
 Monique Henderson

 Nevile Henderson

 Paul Henderson

 Richard Henderson

 Scott Henderson
 Shauntay Henderson
 Shirley Henderson
 Stephen Henderson

 Tamara Henderson
 Thomas Henderson
 Thomas Henderson (New Jersey)
 Tom Henderson

 Wendi Henderson

Skotska efternamn